Die Suomensarja 1966 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die 24. unter dem Namen Suomensarja.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren in drei regionale Gruppen eingeteilt. Die Teams spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die Gruppensieger stiegen in die Mestaruussarja 1967 auf. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Ost

Gruppe West

Gruppe Nord

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1966
1966